LSB puede referirse a:

Liga Sudamericana de Básquetbol
Liga Superior de Baloncesto
Linux Standard Base
Least Significant Bit
Least Significant Byte

Siglas